A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1966 foi a 18ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Montjuïc e encerrou-se em Fuji. Os anos 60 viram Giacomo Agostini vencer dois dos seus oito títulos de 350cc e quatro dos seus oito títulos de 500cc. As motos italianas eram as mais rápidas na categoria principal, mas as construtoras japonesas estavam começando a destacarem-se na competição. Em 1966, a Honda tornou-se a primeira construtora japonesa a vencer um GP na categoria principal e, nas outras classes, Yamaha e Suzuki também estavam conseguindo vencer corridas e títulos.

Calendário

Resumo da temporada 

A Honda intensificou seu programa de corrida com uma nova moto de 500 cilindros e 500cc, além de motos nas quatro classes menores. Apesar dos esforços crescentes da Honda, a Suzuki conquistaria o título de 50cc com Hans-Georg Anscheidt vencendo o campeonato de Luigi Taveri, da Honda, na última corrida da temporada no Japão. A Yamaha enfrentaria a Honda durante toda a temporada pela coroa de 125, cada fábrica conquistando cinco vitórias, com Taveri da Honda conquistando o título de Bill Ivy da Yamaha.

Mike Hailwood, depois de deixar a equipe MV Agusta para competir pela Honda, chegou à coroa de 250, vencendo as oito primeiras corridas da temporada, enquanto Phil Read lutava com a nova moto de corrida v-four da Yamaha. Hailwood conseguiu dobrar quando também conquistou a classe 350 à frente de Giacomo Agostini, da MV Agusta. O plano da Honda era Jim Redman liderar sua campanha de 500 classes antes de se aposentar. Tudo começou bem com Redman vencendo as duas primeiras corridas do ano, no entanto, as esperanças da Honda foram frustradas quando ele caiu na chuva na Bélgica e quebrou o pulso. Isso deu a Agostini a liderança do campeonato, que manteve apesar de Hailwood ter participado de três das últimas seis corridas. A Honda se consolou ao vencer todos os cinco títulos de construtor por uma limpeza.

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1966